Hebbeding
Widget
Gadget Boy & Heather, Franse animatieserie
Fad Gadget, pseudoniem van de Britse muzikant Frank Tovey
Inspector Gadget, Amerikaanse animatieserie 
Inspector Gadget (film), Amerikaanse film uit 1999